Мельниковский (Мельниковская) — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Мельниковская, Ольга Николаевна (1921—2008) — советский и российский археолог.

Топоним 
 Мельниковский — хутор в Пермском крае.

См. также 
 Мельниковский сельсовет
 Мельников